Animal House pode se referir a:
Animal House (álbum de U.D.O.), álbum
Animal House (álbum de Angie Martinez), álbum
National Lampoon's Animal House, filme de comédia, de 1978

Desambiguação